Burke County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Burke County, Georgia 
 Burke County, North Carolina 
 Burke County, North Dakota